Дмитро́ Анато́лійович Шутко́в (*3 квітня 1972, Донецьк) — радянський і український футболіст, колишній воротар донецького «Шахтаря» та збірної України.

Біографія 
Дмитро Шутков у «Шахтарі» з 1989 року. Встиг зіграти 1 гру у вищій лізі чемпіонату СРСР. У 2008 році завершив кар'єру і перейшов на роботу тренера воротарів Футбольної академії «Шахтаря».

Статистика виступів

Клубна

Матчі за збірну

Досягнення 
 Чемпіон України 2001-2002, 20042005, 2005-2006 і 2007-2008 рр.
 Срібний призер чемпіонатів України 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007 рр.
 Володар Кубка України 1994-1995, 1996-1997, 2003-2004, 2007-2008 рр.
 Фіналіст Кубка України 2002-2003 рр.
 Член Клубу Євгена Рудакова: 159 матчів на «0».

Література 
 В. Хохлюк. «Воротарі» Луганськ. 2012 рік. ISBN 978-966-158-934-3. Стор. 33

Посилання 
 Профайл на сайті ФФУ 
 Виступи за збірну на сайті «Футбольная Украина»  
 Дмитрий Шутков — тренер 

Уродженці Донецька
Радянські футболісти
Українські футболісти
Футбольні воротарі
Футболісти «Шахтаря» (Донецьк)
Гравці збірної України з футболу